Петру́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Петрук Василь (1886—1968) — художник.
 Петрук Валентин Васильович (1997—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Петрук Василь Володимирович (1989—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрук Василь Григорович (1958) — директор Інституту екології та екологічної кібернетики ВНТУ, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений природоохоронець України.
 Петрук Василь Демидович (1922—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Петрук Віктор Іванович (1954) — народний депутат України 2-го скликання.
 Петрук Володимир Іванович (* 1943) — український письменник. Член Національної спілки письменників України.
 Петрук-Попик Георгій Михайлович (1932—2006) — український поет, прозаїк, публіцист, громадський діяч.
 Петрук Денис Дмитрович (2000—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрук Іван Валерійович (* 1989) — український футболіст, універсал.
 Петрук Іван Матвійович (1934 — ?) — радянський діяч, секретар Волинського обласного комітету КПУ.
 Петрук Микола Валентинович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Петрук Микола Миколайович (1950) — український політик, народний депутат України, генерал-полковник.
 Петрук Олександр Михайлович —професор кафедри державного університету «Житомирська політехніка», доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Петрук Роман Ігорович (* 1991) — український художник. Заслужений діяч мистецтв України.
 Петрук Роман Прокопович (1940) — художник-кераміст, скульптор.
 Петрук Сергій Григорович (1967—2015) — капітан, Луцький прикордонний загін, учасник російсько-української війни
 Петрук Сергій Олександрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петрук Сергій Святославович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук